Leimanis est un patronyme letton pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1958), danseur de ballet letton
Aleksandrs Leimanis (1913-1990), réalisateur et scénariste letton
 (1905-1992), mathématicien letton
 (né en 1994), joueur letton de basket-ball

Homonymie de patronyme
Patronyme letton